W Polsce
 Kamiennik – wzniesienie w południowo-zachodniej Polsce w Sudetach Środkowych w paśmie Garbu Dzikowca
 Kamiennik – góra w Sudetach Zachodnich w Karkonoszach
 Kamiennik – szczyt w południowo-zachodniej Polsce, w Sudetach Wschodnich, w Masywie Śnieżnika – Krowiarkach

 Kamiennik – prawostronny dopływ Kaczawy

 Kamiennik – wieś w woj. opolskim, w pow. nyskim, w gminie Kamiennik
 Kamiennik – gmina
 Kamiennik – gromada
 Kamiennik – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Drawsko

 Zobacz też 
 Kamiennik Południowy – szczyt w Paśmie Lubomira i Łysiny w Beskidzie Makowskim
 Kamiennik Północny – szczyt w Paśmie Lubomira i Łysiny w Beskidzie Makowskim
 Kamiennik Wielki – wieś w województwie warmińsko-mazurskim w powiecie elbląskim, w gminie Milejewo